Zhang Shuo – ginnasta
Zhang Shuo – calciatore
Zhang Shuo – scrittore